Husaynites, branca dels alides derivada d'al-Hussayn ibn Alí ibn Abi-Tàlib
 Husaynites de Tunísia, dinastia tunisiana
 Husaynites de Bengala, dinastia musulmana de Bengala